Шарл Боайе () е френски актьор.

Биография 
Роден е на 28 август 1899 г. в град Фижак. След като съпругата му умира от рак, Боайе се самоубива с барбитурати два дена по-късно, на 26 август 1978 г.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Френски актьори и актриси
Американски актьори и актриси
Театрални актьори и актриси
Актьори от нямото кино
Носители на „Оскар“
Французи в САЩ
Окситанци
Починали във Финикс
Самоубийци